Denilson est un prénom brésilien. Il est utilisé en tant que pseudonyme par :

 Denílson (1943-), Denílson Custódio Machado, footballeur brésilien ;
 Denílson (1972-), Denílson Antônio Paludo, footballeur brésilien ;
 Denílson (1976-), Denilson Martins Nascimento, footballeur brésilien ;
 Denílson (1977-), Denílson de Oliveira Araújo, footballeur brésilien qui a notamment remporté la Coupe du monde 2002 avec l'équipe du Brésil ;
 Denílson (1988-), Denílson Pereira Neves, footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme